Хиншоу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хиншоу, Уильям Уэйд (1867—1947) — американский оперный певец (баритон) и продюсер.
 Хиншоу, Эшли (род. 1988) — американская актриса и фотомодель.